Název Mšeno má více míst:
 Mšeno – město v okrese Mělník
 Mšeno nad Nisou – část města Jablonec nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou

 Mšeno (přehrada) – přehrada v Jablonci nad Nisou v městské části Mšeno nad Nisou